

Państwa niepodległe 
Poniższa tabela przedstawia niepodległe państwa uszeregowane według przyrostu naturalnego od największego do najmniejszego. Przyrost naturalny rozumiany jest tutaj jako średnia roczna różnica procentowa w liczebności populacji wynikająca z nadwyżki (lub deficytu) narodzin nad zgonami oraz z bilansu emigrantów osiedlających się i opuszczających kraj. Reprezentująca go liczba może osiągać wartość ujemną lub dodatnią.

Terytoria zależne

Zobacz też 
 Lista państw świata według współczynnika dzietności
 przyrost naturalny
 państwa świata

Przypisy 

Listy państw według zagadnień